Chain (lengtemaat), een oude Angelsaksische lengtemaat
Chain (quadrille), een Chain is een figuur in een quadrille, een variant van hofdansen